El apellido von Neumann deriva del idioma alemán en que significa de Nuevo hombre y puede referirse a:

Personas 

 David von Neumann (1739-1807), un mayor general real de Prusia;
 Franz von Neumann (el Viejo) (1815-1888), arquitecto y político austríaco; 
 Franz von Neumann (1844-1905), arquitecto y político austríaco;
 Heinrich von Neumann (1873-1939), médico austríaco;
 John von Neumann (1903-1957) matemático húngaro con ciudadanía estadounidense, célebre entre varios de sus aportes por la teoría de los juegos;
 Philipp von Neumann (1781-1851), diplomático austríaco.

Otros 

El apellido von Neumann ha dado lugar a otros nombres que homenajean (especialmente a John):

 Von Neumann (cráter), nombre dado a un cráter lunar de impacto;

 Álgebra de von Neumann; 
 Arquitectura de von Neumann;
 Conjetura de von Neumann;
 Entropía de von Neumann
 Máquina de von Neumann (desambiguación);
 Cercanías de von Neumann o Vecindades de von Neumann o  Von Neumann neighborhood;
 Síndrome de von Neumann;
 Universo de von Neumann.